Rapido (muziek), een Italiaanse muziekterm voor "snel"
 Rapido (scooter), een scootermodel van Peugeot
 Rapido (party), een circuit party in Amsterdam
 Rapido (rivier), een rivier in Lazio, Italië

Zie ook:
 Rapido Bus, een openbaar vervoernetwerk
 Rapido Moderna, een stripalbum van Christian Hincker